Kietzer ist der Familienname folgender Personen:

 Cathy Kietzer (* 1943), dänische Kommunalpolitikerin (SPD) in Deutschland
 Wolfgang Kietzer (* 1947), deutscher Politiker (SPD), MdBB